A vipera (a rendőri szakzsargon szerint teleszkópos bot, változtatható méretű rendőrbot, teleszkópos taktikai bot) acélból készült veszélyes kézifegyver, amellyel bénító ütést lehet mérni, de akár halálos sérülést is okozhat. Az acélbot végén egy pár centis acélgömb van, ami által az ütés ereje megsokszorozható, és így kis pontra koncentrálódik az ütés ereje, ezáltal súlyosabb sérülést okoz.

Jellemzése
Magyarországon nem lehetne megvásárolni (online sem!), bárki nagyon súlyos sérülést okozhat vele.

A teleszkópot kicsapva a vipera erősen figyelemfelkeltő, hatásvadász, egyes esetekben rosszul vagy veszélyesen működik, ezért veszélyes az őt használó személy testi épségére és egészségére.

Használatban

Simon Tibort, a Ferencvárosi TC egykori hátvédjét viperával gyilkolták meg 2002 áprilisában egy privát biztonsági szolgálat szolgálatban lévő emberei.(bár ha ez igaz akkor ők legálisan használták). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300175.kor

Magyarországon először a 2006-os őszi tüntetéseken találkozhattak vele szélesebb körben az emberek, amikor a magyar Rendőrség egységei tömegesen és szabályellenesen használták(?) azt, igen súlyos sérüléseket okozva, tegyük hozzá azonban, hogy a kérdés csupán az, hogy kaptak-e erre parancsot a rendvédelmi szervek abban az adott helyzetben, hiszen a rendőri brutalitás (ha egyáltalán megvalósul) nem eszközhöz kötött.

Jogi szabályozás

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, amelyet már 2019. 11. 20.-tól hatályon kívül helyeztek 
Melléklet a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez:

 A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz:

 a) *  az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
 b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
 c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
 d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
 e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
 f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
 g) *  az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet  a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a mellékletben felsorolt közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre és az azokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  elektromos sokkoló: olyan hordozható elektromos eszköz, amely kis áramerősség mellett elektromos feszültség előállítása és közvetítése útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos sokkoló botot, elektromos sokkoló pajzsot, bénító lövedéket kilövő pisztolyt és elektromos sokkoló lövedéket kilövő fegyvert;

2. *  forgalmazás: a közbiztonságra veszélyes eszköz továbbadására irányuló tevékenység, ideértve a kereskedelmi tevékenységet is;

3. *  jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott közúti szállító vagy vontató eszköz;

4. *  közforgalmú közlekedési eszköz: bárki által azonos feltétellel igénybe vehető közlekedési eszköz;

5. *  közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét;

6. *  nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.

3. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni.

(2) *  Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom:

a) *  a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, az Országgyűlési Őrségre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát jogszabály megengedi; (ez a szövegrész további kérdéseket vet fel)

b) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzés, sport, hagyományőrző tevékenység(nincs egyértelműen definiálva mi az), a vadászati törvény hatálya alá tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység során, vagy a szokásos életvitel körében használt eszközökre,

b,a) amelyeknek (az eszközökre vonatkozik) közterületen, nyilvános helyen, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt és

b,b) amelyek esetében - a tényleges munkavégzés, vagy tevékenység során történő használaton, a szükséges szállításon kívül - az eszköz birtoklása vagy szállítása rejtve, a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben történik;

  Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom azokra a rendeltetésszerűen végzett, a szokásos életvitel körében használt eszközökre, amelyek esetében - a tényleges munkavégzés vagy tevékenység során történő használaton, a szükséges szállításon kívül - az eszköz birtoklása vagy szállítása rejtve, a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben történik;

c) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzés, sport, hagyományőrző tevékenység, a vadászati törvény hatálya alá tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység során vagy a szokásos életvitel körében használt eszközökre, amelyek közterületen lévő jármű belső tereiben más illetéktelen személy számára nem hozzáférhető módon rejtve, a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben vannak elhelyezve;

d) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más hasonló rendezvény megtartásához szükséges;

e) a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeket.

4. § (1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervek részére forgalmazható.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) forgalomban nem vámkezelhetők.(ezt nem tartják be a hatóságok, mert lehetetlen megcsinálni)

(3) Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküldő szolgálat, ügynöki tevékenység, házalás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján nem forgalmazható.

(4) *  Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem birtokolható és nem forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerint tiltott eszköznek minősül. Ez a tilalom a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, az Országgyűlési Őrségre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervekre és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására és használatára engedéllyel rendelkező szervekre és személyekre is vonatkozik.

5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható).

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)-(4) * 

7. § *  Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. § * Hatályon kívül helyezte: 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. §. Hatálytalan: 2019. XI. 20-tól.  

Ebből következik, hogy a ma hatályos jogszabály a 2013. évi új BTK és PTK, amely nem szabályozza azt hogy lehet-e használni vagy birtokolni ilyen eszközt, csak arra tér ki, hogy bűncselekmény valósult e meg és azt mivel követték el.

Külső hivatkozások
 Szabálytalanul intézkedtek a rendőrök október 23-án? – Az Index cikke a rendőri brutalitásról, 2006. október 25.
 Mire ügyeljünk vipera vásárlásakor? – Fegyverlabor.com , Nem lehet igaz hogy ezt belinkelték! Ez közveszély okozására való felbujtás, ami bűncselekmény.
 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300240.tv 2013 as Btk.
 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv 2013 as Ptk. 

Kézifegyverek

en:Baton (law enforcement)#Expandable baton